

Navire 
Un gazier est un navire servant à transporter du gaz naturel liquéfié (GNL) dans ses réservoirs.

Profession 
Un gazier est un artisan fabriquant de la gaze, étoffe claire de soie ou de fil d'or et d'argent.

Un gazier peut aussi désigner un employé de Gaz-de-France ou d'une autre entreprise de fourniture de gaz.

Noms propre 
La famille Gazier est une famille d'universitaires, écrivains et hauts fonctionnaires, notamment liés aux recherches sur l'histoire du jansénisme et à la Société de Port-Royal. Parmi eux :
 Augustin Gazier (1844-1922), professeur de littérature française à la Sorbonne et bibliothécaire de la Société de Port-Royal ;
 Georges Gazier (1875-1951), archiviste paléographe, fils d'Augustin ;
 Albert Gazier (1908-1997), petit-fils d'Augustin, homme politique français, député socialiste de la Seine de 1945 à 1958 ;
 François Gazier (1919-2005), également petit-fils d'Augustin, et donc cousin germain d'Albert, haut fonctionnaire français ;
 Bernard Gazier, fils de François, professeur d'économie à l'université Paris 1 et président depuis 1990 de la Société de Port-Royal ;
 Michèle Gazier (1946-), ancienne épouse de Bernard, femme de lettres française.

Notes et références 

Homonymie de patronyme